Янина „Яна“ Кристин Узе () или накратко Янина Узе () е германска актриса.

Биография 
Янина Узе е родена на 2 октомври 1989 г. в Хузум, Шлезвиг-Холщайн, Западна Германия, в панаирско семейство и практикува актьорско майсторство от ранна възраст.

Започна кариерата си като актриса когато е на девет години, и нейната първа роля е в телевизионният сериал „Die Kinder Vom Alstertal“. Малко след това се появява в германското телевизионно шоу „Die Pfefferkörner“. През 2002 г. прави първия си филмов дебют във филма „Der Rattenkönig“. След това в периода 2002 – 2008 г. играе ролята на Мелани Пешке в германската сапунена опера „Der Landarzt“. От 2008 г. участва във телевизионният сериал Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. През 2012 г. учи актьорско майсторство в колеж в Лос Анджелис.

Филмография

Филми

Телевизия

Източници

Външни препратки 
 
 Официален сайт
 Янина Узе във Фейсбук
 Янина Узе в Туитър
 Янина Узе в Инстаграм
 Янина Узе в Инстаграм
 Официалният канал на Янина Узе в Ю Тюб
 Янина Узе в Рождени дни на известни личности

Германски актьори
Германски актриси
Родени в Шлезвиг-Холщайн